Voetmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Henrik Voetmann (* 1950), dänischer Schauspieler
 Heinz Voetmann (* 1928), deutscher Politiker